Donovan Leitch ist der Name folgender Personen:

* Donovan Leitch (Schauspieler) (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler, Dokumentarfilmer und Sänger schottischer Herkunft
 Donovan Phillips Leitch (* 1946), schottischer Musiker, siehe Donovan (Musiker)